Первая футбольная лига Македонии 1994/1995 () — 3-й сезон чемпионата Македонии по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Официальный сайт лиги 
 Чемпионат Македонии на rsssf.com

1994/1995
Македония
Македония
1994 год в Северной Македонии
1995 год в Северной Македонии
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1994/1995